Кубок УЄФА 1993–1994 — двадцять третій розіграш Кубка УЄФА. Перемогу в турнірі здобув італійський «Інтернаціонале», здолавши у фіналі австрійський клуб «Казино» із Зальцбурга.

Перший раунд 
Перші матчі відбулися 14-16 вересня, матчі-відповіді — 28-30 вересня 1993 року.

|}

Другий раунд 
Перші матчі відбулися 19-20 жовтня, матчі-відповіді — 2-4 листопада 1993 року.

|}

Третій раунд 
Перші матчі відбулися 23-25 листопада, матчі-відповіді — 7-8 грудня 1993 року.

|}

1/4 фіналу 
Перші чвертьфінальні матчі відбулися 1 березня, матчі-відповіді — 15-17 березня 1994 року.

|}

1/2 фіналу 
Півфінали відбулися 29-30 березня та 12 квітня 1994 року.

|}

Фінал

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1993—1994
 Кубок володарів кубків 1993—1994

Посилання 
 Кубок УЄФА 1993–1994 на сайті uefa.com 
 Результати Кубка УЄФА 1993–1994 на сайті www.rsssf.com  

1993
1993 у футболі
1994 у футболі